Husa kan syfta på:

 Husa, Norge – en by i Norge i Kvinnherads kommun
 Husa Gård – en gård i Vallentuna kommun
 Kara Husa – ett berg i Kosovo

Se även
 Húsá – flera vattendrag på Island
 Hushållerska – kallas ibland för husa